Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2004/05 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2004/05 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Borgerhout mit 11 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von Eynatten 31 Spieler ein. Insgesamt kamen 246 Spieler zum Einsatz, von denen 19 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 11 Partien war Ekrem Cekro (Liège), einen halben Punkt weniger erreichten Gerhard Schebler, Stéphane Hautot (beide Eynatten) und Oscar Lemmers (Gent), wobei Schebler und Hautot je 10 Partien spielten, Lemmers 11.
Insgesamt erreichten 23 Spieler 100 %. Neben 17 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Sebastian Siebrecht (Eupen) mit 3 Punkten aus 3 Partien, Erik van den Doel, Dimitri Komarow, Ilja Zaragatski (alle Eynatten I. Mannschaft), Igor Glek (Eupen) und Tamás Horváth (Eynatten II. Mannschaft) mit jeweils 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2004; ALB = Albanien, ARM = Armenien, AUS = Australien, BAN = Bangladesch, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

Boey Temse II. Mannschaft

Koninklijke Brugse Schaakkring

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

Borgerhoutse SK

Cercle des Echecs de Charleroi

SC Jean Jaurès

Boey Temse I. Mannschaft

LV Leuven

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2004
Schach 2005